Betina steht für:

 eine Variante des weiblichen Vornamens Bettina, siehe Bettina (Vorname) #Bekannte Namensträgerinnen
 Betina (Kroatien), Ortschaft auf der Insel Murter in Kroatien